

Die Liste der Biografien führt alle Personen auf, die in der deutschsprachigen Wikipedia einen Artikel haben. Dieses ist eine Teilliste mit 4 Einträgen von Personen, deren Namen mit den Buchstaben „Martin, U“ beginnt.

Martin, U 



Martin, Ul 
 Martin, Ulli (* 1946), deutscher Schlagersänger
 Martin, Ullrich (* 1963), deutscher Verkehrswissenschaftler

Martin, Ur 
 Martin, Urs (* 1979), Schweizer Politiker (SVP)
 Martín, Úrsula (* 1976), spanische Judoka